Denumirea de Strâmbeni se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Strâmbeni, un sat în comuna Căldăraru;
 Strâmbeni, un sat în comuna Suseni.